Roosevelt County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Roosevelt County, Montana 
 Roosevelt County, New Mexico